Petar Mišur (1. kolovoza 1892. – 1977. ) bio je važna osoba u katoličkoj župi u Vrlici. Papa Pavao VI. odlikovao ga je 1965. godine diplomom i medaljom.

Životopis
Petar Mišur, rođen 1.kolovoza 1892., bio je pedeset osam godina sakristan u crkvi Gospe Ružarice u Vrlici.  U vrijeme II. svjetskog rata 1943. godine sklonio se u Sinj gdje je bio na raspolaganju tamošnjem samostanu. Tijekom bombardiranja Sinja uzeo je iz crkve sliku Gospe Sinjske i potajno je čuvao u tvrđavi Kamičku. Poslije se vratio u Vrliku i nastavio obavljati svoje crkvenjačke dužnosti do kraja života 1977. godine. 
Po zanimanju je bio stolar te je izradio kip umrlog Krista koji se u Vrlici koristi za obrede Velikog tjedna.
U teškim vremenima, kada su se župnici povremeno morali skrivati, Petar je sam, s narodom u crkvi, predvodio molitve. U matičnim knjigama rođenih župe Vrlika puno je puta zapisan kao svjedok ili kum, ponekad prilikom tajnih krštenja.  
Za njegove zasluge Papa Pavao VI. odlikovao ga je 1965. godine diplomom i medaljom.  
Ulica u Vrlici koja vodi od crkve do župnog ureda nosi ime Ulica Petra Mišura.

Bibliografija

Izvori 
 Kazivao: Braco Mišur, zabilježio: fra Ante Madunić: Da se ne zaborave: Petar Mišur, Vrličko kolo, list župe Gospe Ružarice, g. VII, Ružarica 1999., br. 1 (11)

Životopisi, Vrlika